Nigeria blev en republik i 1963. Nigerias præsidenter har været:

 
Lister over præsidenter